Tochmaland (polder), een polder ten noorden van het Friese dorp Kollum
Tochmaland (windmolen), een voor de bemaling van deze polder gebouwde poldermolen
Tochmaland (waterschap), een voormalig waterschap aldaar